Billard-Bundesliga steht für:

 1. Bundesliga Dreiband
 1. Bundesliga Mehrkampf
 1. Bundesliga Pool, die deutsche Bundesliga im Poolbillard
 1. Bundesliga Snooker
 Bundesliga 5 Kegel
 Bundesmannschaftsmeisterschaft Kegel
 Poolbillard-Bundesliga, die österreichische Bundesliga im Poolbillard

Siehe auch:
 Deutsche Billard-Union